Сердобины — русский баронский род.

Происхождение рода 
Первые бароны Сердобины — побочные дети вице-канцлера князя Александра Борисовича Куракина от разных крепостных крестьянок. Фамилия рода происходит от топонима — реки Сердобы, Сердобского уезда имение Надеждино (Куракино).

Дипломом 5 июля 1802 императора Франца II Александру-ст., Александру-мл., Алексею «со всеми их обоего пола законными наследниками» и их сестрам Екатерине, Лукерье и Софии Сердобиным было пожаловано баронское Римской Империи достоинство. Право пользования этим титулом в Российской Империи было подтверждено Именным Высочайшим Указом 15 июля (того же года) императора Александра I Правительствующему Сенату.

Именным Высочайшим указом, от 5 октября 1804 года, вышеозначенные Сердобины и малолетние братья и сестры их: Павел, Михаил и Анна возведены в дворянское Российской империи достоинство, с распространением на последних баронского достоинства Римской империи.

В  1804 году князь Куракин даровал свободу крестьянам 22 хуторов слобод Белокуракинской и Павловки (около 3 000 душ), уступив им до 60 000 десятин земли и, уволив их вечно и потомственно в вольные хлебопашцы, в то время как крестьяне обязались внести в продолжении 25 лет 1 000 000 рублей ассигнациями в Санкт-Петербургский Опекунский совет в пользу воспитанников князя, баронов Сердобиных.

Описание герба 
Герб рода Сердобиных, имеющих титул баронов Римской Империи внесён в Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, часть 7, стр. 172:

Известные представители 
 князь Александр Борисович Куракин
 барон Александр Николаевич старший (1781—1816) — коллежский советник, служил в коллегии Иностранных дел.
 барон Александр Николаевич младший (1783—?) — коллежский советник, служил в коллегии Иностранных дел, потом в Павлоградском гусарском полку. С разрешения императора Николая I вступил в бельгийское подданство и жил близ Льежа. Был женат на графине Марии Луизе Луазон ().
 барон Алексей Александрович (5.10.1818—?) — католик, принят в русское подданство 25 февраля 1854 года. Был женат на Елене Михайловне Васильчиковой (в первом браке за А. И. Шиповым).
 баронесса Анастасия Алексеевна (24.03.1854—?)
 баронесса Елизавета Алексеевна (24.03.1854—?)
 баронесса Елена Алексеевна (9.05.1859—?)
 баронесса Екатерина Николаевна (1789—?)
 барон Алексей Николаевич (1790—1834) — в 1820-1822 переводчик Константинопольской миссии азиатского департамента Министерства иностранных дел.
 баронесса Лукерия Николаевна (1791—?)
 баронесса София Николаевна
 барон Борис Николаевич (?—†в детстве)
 барон Павел Николаевич
 барон Михаил Николаевич (1803—1888) —  коллежский советник (1837), с 1838 в отставке, с 1843 Островский уездный предводитель дворянства. Женат (с 1843) на Ольге Павловне Петровой (р. ок. 1816), дочери полковника Павла Михайловича Петрова, служащего в Артиллерийском Департаменте, генерал-майора с 26.11.1852.
 баронесса София Михайловна (?—25.10.1902) — жена Степана Александровича Обольянинова.
 баронесса Ольга Михайловна (1843) 
 баронесса Мария Михайловна (1844—1894) — жена своего двоюродного брата барона Степана Борисовича Вревского.
 баронесса Анна Николаевна
 баронесса Мария Николаевна — жена отставного гвардии-полковника Николая Павловича Шенига (1795—1860)

Примечания

Литература 
 Непорожнев Н. Списки титулованным родам и лицам Российской Империи. Издание Департамента Герольдии Правительствующаго Сената. — , 1892. — С. 253.
 
 

Внебрачное потомство князей Куракиных
Баронские роды
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера